Ayscough ist der Familienname folgender Personen:

 James Ayscough (~1720–1759 oder ~1762), englischer Augenoptiker und Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten
 William Ayscough († 1450), Bischof von Salisbury